2-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 13 по 20 сентября 1969 года в четырёх городах ГДР с участием 11 национальных сборных команд. Обладателем Кубка стала сборная ГДР.

Команды-участницы 
 ГДР — страна-организатор;
 СССР — победитель розыгрыша Кубка мира 1965;
 Чехословакия — чемпион мира 1966;
 Япония — по итогам олимпийского волейбольного турнира 1968 (серебряный призёр);
 Польша, Румыния — по итогам чемпионата Европы 1967;
 Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1969;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1969;
 Тунис — чемпион Африки 1967;
 Болгария, ФРГ — по приглашению ФИВБ.

От участия отказалась сборная КНДР (представитель Азии в розыгрыше).

Система проведения 
11 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 7—11-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Берлин 

 13 сентября: Чехословакия — Тунис 3:0 (15:4, 15:3, 15:1); ГДР — Румыния 3:0 (15:4, 15:3, 15:1).
 14 сентября: Румыния — Тунис 3:0 (15:2, 15:8, 15:9); ГДР — Чехословакия 3:2 (15:13, 15:5, 10:15, 14:16, 15:8).
 15 сентября: Чехословакия — Румыния 3:2 (8:15, 15:13, 6:15, 19:17, 15:11); ГДР — Тунис 3:0 (15:5, 15:1, 15:0).

Группа В 
Лейпциг 

 13 сентября: Бразилия — Польша 3:2 (15:8, 12:15, 19:17, 5:15, 15:7); Япония — Куба 3:0 (17:15, 15:4, 15:13).
 14 сентября: Бразилия — Куба 3:1 (15:12, 13:15, 15:4, 15:8); Япония — Польша 3:0 (16:14, 15:10, 15:9).
 15 сентября: Польша — Куба 3:0 (15:13, 16:14, 15:7); Бразилия — Япония 3:1 (15:10, 15:10, 11:15, 15:8).

Группа С 
Галле 

 КНДР — отказ.

 13 сентября: СССР — Болгария 3:2 (10:15, 15:8, 15:10, 10:15, 15:4).
 14 сентября: Болгария — ФРГ 3:0 (15:3, 15:1, 15:9).
 15 сентября: СССР — ФРГ 3:0 (15:4, 15:4, 15:1).

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда 

 17 сентября: Польша — Тунис 3:0 (15:12, 15:8, 15:2); Румыния — ФРГ 3:0 (15:5, 15:13, 15:10).
 18 сентября: Польша — ФРГ 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); Куба — Тунис 3:0 (15:5, 15:9, 15:10).
 19 сентября: Румыния — Куба 3:0 (15:7, 15:6, 15:7); ФРГ — Тунис 3:0 (15:3, 16:14, 15:12).
 20 сентября: Куба — ФРГ 3:1 (15:10, 15:2, 9:15, 15:6); Румыния — Польша 3:0 (15:10, 15:7, 15:13).

Финальный этап 
Галле/Шверин 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

ГДР занимает место в таблице выше Японии благодаря лучшему соотношению игровых очков во всех матчах финального этапа (ГДР — 1,243; Япония — 1,127).

 17 сентября: Болгария — Бразилия 3:0 (15:7, 15:10, 15:8); Япония — Чехословакия 3:1 (15:13, 15:4, 6:15, 15:12); ГДР — СССР 3:1 (15:5, 6:15, 15:11, 15:11).
 18 сентября: Япония — Болгария 3:1 (15:13, 5:15, 15:10, 15:13); СССР — Чехословакия 3:1 (15:10, 15:11, 13:15, 15:11); ГДР — Бразилия 3:0 (15:5, 15:8, 15:7).
 19 сентября: Чехословакия — Бразилия 3:1 (15:12, 10:15, 15:12, 15:7); Япония — СССР 3:0 (15:7, 15:12, 15:5); ГДР — Болгария 3:0 (15:6, 15:8, 18:16).
 20 сентября: Болгария — Чехословакия 3:0 (15:10, 15:9, 15:6); СССР — Бразилия 3:0 (15:8, 15:6, 15:11); Япония — ГДР 3:1 (15:4, 15:13, 6:15, 15:6).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  ГДР: Вольфганг Вайзе, Вольфганг Вебнер, Юрген Кессель, Юрген Мауне, Хорст Петер, Экехард Питч, Юрген Фрайвальд, Хорст Хаген, Райнер Чарке, Зигфрид Шнайдер, Арнольд Шульц, Рудольф Шуман. Главный тренер — Херберт Йентер.

 : Тадаёси Ёкота, Кендзи Кимура, Кацутоси Нэкода, Дзюнго Морита, Юдзо Накамура, Тэцуо Нисимото, Кацуми Ода, Тэцуо Сато, Кэндзи Симаока, Микиясу Танака, Ёсихидэ Фукао, Соити Янагимото. Главный тренер — Ясутака Мацудайра.

 : Юрий Поярков, Эдуард Сибиряков, Валерий Кравченко, Евгений Лапинский, Виктор Михальчук, Владимир Иванов, Борис Терещук, Олег Антропов, Василиюс Матушевас, Александр Визжачёв, Владимир Мокрушев. Главный тренер — Юрий Клещёв.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов (Кубок мира 1977)
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1969 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в ГДР
Сентябрь 1969 года
Спорт в Германии в 1969 году
Международные соревнования по волейболу в Германии